Леопольд Кёниг:
 Кёниг, Леопольд (род. 1987) — чешский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кёниг, Леопольд Егорович (1821—1903) — немецкий предприниматель, российский сахарозаводчик